L'Union pour la République est un parti politique congolais ;
 L'Union pour la République - Mouvement national est un parti politique congolais ;
 L'Union pour la République est un parti politique togolais ;
 L' est un parti politique burkinabè ;
 L'Union pour la République est un parti politique mauritanien ;
 L'Union pour la République est un parti politique sénégalais.